Higham steht für
 Higham (Babergh), Dorf in Suffolk, England
 Higham (Derbyshire), Dorf in Derbyshire, England
 Higham (Forest Heath), Dorf in Forest Heath, Suffolk, England
 Higham (Kent) eine Stadt in der englischen Grafschaft Kent
 Higham (Lancashire), Dorf in Lancashire, England
 Higham (South Yorkshire), Dorf in Barnsley, South Yorkshire, England

Higham ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Higham (* 1939), britischer Archäologe und Anthropologe
 Chris Higham (* 1930), britischer Hürdenläufer
 Frank Higham (1905–1975), englischer Fußballspieler
 George Higham (1855–1925), walisischer Fußballspieler
 Imelda Mary Higham (* 1974), irische Sängerin und Musikerin, siehe Imelda May
 James Higham (* 1968), neuseeländischer Geograph

 Luke Higham (* 1996), englischer Fußballspieler
 Mickey Higham (* 1980), englischer Rugby-League-Spieler
 Norman Higham (1912–1994), englischer Fußballspieler
 Robin Higham (1925–2015), US-amerikanischer Historiker
 Nicholas Higham (* 1961), britischer Mathematiker
 Peter Higham (* 1930), englischer Fußballspieler
 Thomas Higham (* 1966), britischer Archäometriker
 Walter Higham (1873–1909), englischer Fußballspieler